Carl Gustaf Bergman kan syfta på:

 Carl Gustaf Bergman (1840–1945), svensk skolman och politiker
 Carl Gustaf Bergman (1881–1970), svensk ingenjör